

Biografia
Nato in una famiglia di musicisti (padre, zio e sorella), all'età di 7 anni si trasferisce a Philadelphia, nelle vicinanze di Sunderland, e lì inizia ad amare il funk e il jazz. A 16 anni lascerà gli studi e, insieme con la sorella maggiore, prenderà parte agli Archaos, circo itinerante francese senza animali. Il compito di Zender è gestire le luci durante gli spettacoli.
Il primo approccio con uno strumento è al rullante (batteria). Solo successivamente si appassiona al basso.

Carriera artistica
La sua popolarità risale ai tempi dei Jamiroquai, coi quali suona nei primi tre album: Emergency on Planet Earth, The Return of the Space Cowboy e Travelling Without Moving. Artefice dell'entrata nel gruppo è un amico della sorella di Zender, l'allora batterista Nick Van Gelder. Prima del quarto album, Synkronized, Zender lascia il gruppo in seguito a incomprensioni con Jason Kay, leader dei Jamiroquai.

Dopo l'esperienza Jamiroquai, lavora con numerosi artisti: All Saints, Omar, Lauryn Hill, Mica Paris, Mark Ronson ed altri. 
Ha collaborato nelle musiche per diversi gruppi, e ha deciso di fondare gli Azur nel 2000-2001. In seguito al fallimento del progetto Azur, ha creato LeRoi di cui nel 2006 è uscito un album.

Nel 2016 ha collaborato con la band Inglese degli Incognito per l'album In Search of Better Days, nei brani Echoes of Utopia e Love born in flames.

Vita privata
È stato sposato fino al 2006 con Melanie Blatt, del gruppo All Saints, dalla quale nel 1998 ha avuto una figlia, Lilyella.

Voci correlate
Jamiroquai

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 

Zender, Stuart
Membri dei Jamiroquai